Европско првенство у одбојци за жене до 19 година 2020. било је 27. по реду такмичење које се одржавало од 22. до 30. августа 2020. у Босни и Херцеговини и Хрватској. Титулу је освојила репрезентација Турске победом над Србијом у финалу резултатом 3:2.

Квалификације 

Квалификације за завршни део турнира су отказане због пандемије вируса корона 15. јуна 2020. и одлучено је да на њему учествују репрезентације које имају најбољи европски ранг. Дана 16. јула је објављено да су све репрезентације које су стекле услов за учешће исто и потврдиле.

Домаћини
 
 

Остале репрезентације које су се квалификовале

Арене

Групна фаза

1. група 

|}

|}

2. група 

|}

|}

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинала од 5. до 8. места 

|}

Меч за 7. место 

|}

Меч за 5. место 

|}

Завршна фаза

Полуфинала 

|}

Меч за 3. место 

|}

Финале 

|}

Коначни пласман

Извори 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Хрватској
Одбојка у Босни и Херцеговини
Одбојка у 2020.